Habenschaden ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Habenschaden (* 1977), deutsche Politikerin, Zweite Bürgermeisterin von München (Die Grünen)
 Sebastian Habenschaden (1813–1868), deutscher Maler, Radierer und Modelleur